Corrib – fiume della Repubblica d'Irlanda
 Lough Corrib – lago della Repubblica d'Irlanda